2 miejscowości w Polsce:
 Mała Klonia – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Gostycyn
 Mała Klonia – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk